Quattro giorni di guai (Guilty Bystander) – romanzo di Wade Miller del 1947
Guilty Bystander – film del 1950 diretto da Joseph Lerner